Ketonen ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Kirssi Ketonen (* 1976), finnische Radsportlerin
 Jussi Ketonen (* 1952), finnisch-amerikanischer Mathematiker
 Kari Ketonen (* 1971), finnischer Schauspieler
 Oiva Ketonen (1913–2000), finnischer Philosoph
 Pekka Ketonen (* 1961), finnischer Schauspieler
 Rauno Ketonen (1935–2017), finnischer Schauspieler